Bamberger:
 Heinrich von Bamberger
 Simon Bamberger

 Posener Bamberger
 Bamberger Synagoge
 Der Bamberger Reiter